Ільї́н () — російське прізвище. Походить від особового імені Илья (Ілля).

Відомі носії 

 Ільїн Адольф Олексійович (1923—1990) — радянський актор театру і кіно. Заслужений артист РРФСР (1956).
 Ільїн Андрій Єпіфанович (нар. 1960) — радянський і російський актор театру і кіно. Народний артист РФ (1999). Лауреат Державної премії РФ (1999).
 Ільїн Андрій Миколайович (1984—2015) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ільїн Анатолій Михайлович — радянський футболіст, нападник.
 Ільїн Борис Сергійович (1889—1958) — відомий радянський зоолог і іхтіолог, професор, який описав багато видів риб і морських безхребетних.
 Ільїн Вадим Григорович — радянський, український композитор. Заслужений діяч мистецтв України (1989).
 Ільїн Валерій Юрійович (нар. 6 травня 1975, с. Семибугри, Камизякський район, Астраханська область, РФ) — український вчений, доктор економічних наук.
 Ільїн Василь Семенович — український мовознавець і педагог.
 Ільїн Віктор Іванович — молодший лейтенант Радянської армії, що в 1969 році вчинив замах на Леоніда Брежнєва.
 Ільїн Віктор Іванович — голова Миколаївського облвиконкому.
 Ільїн Віталій В'ячеславович (1991—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ільїн Володимир:
 Ільїн Володимир Адольфович (нар. 1947) — радянський і російський актор театру і кіно. Народний артист РФ (1999)[1]. Лауреат Державної премії РФ (1999).
 Ільїн Володимир Васильович (кінооператор) — російський кінооператор, заслужений діяч мистецтв Росії.
 Ільїн Володимир Васильович (філософ) — український філософ.
 Ільїн Дмитро Миколайович — український музичний педагог.
 Ільїн Іван Кіндратович (1688—1747)  — член Генеральної військової канцелярії (1741), член Генерального військового суду (1743—1747), член Правління гетьманського уряду у Глухові (з 1741 по 6 лютого 1747)
 Ільїн Іван Олександрович — російський філософ, письменник та публіцист, прибічник Білого руху та відомий критик більшовицької влади в Росії, ідеолог Російської загальновійськової спілки (РОВС).
 Ільїн Ілля Львович (1898—1937) — радянський партійний діяч. Член ЦК КП(б)У (1933—1937), секретар Харківського (1933—1934) та Київського (1934—1937) обкомів КП(б)У.
 Ільїн Ілля Мойсейович — радянський політичний діяч. Перший секретар Молдавського обкому КП(б) України в 1929–1932 роках.
 Ільїн Ілля Олександрович — казахський важкоатлет, двократний олімпійський чемпіон.
 Ільїн Леонід Володимирович (* 1967) — український вчений-озерознавець, доктор географічних наук, професор.
 Ільїн Олександр Борисович — радянський і український реставратор і колекціонер.
 Ільїн Олександр Олександрович — російський актор.
 Ільїн Петро Сисойович (1901—1976) — генерал-майор Збройних Сил СРСР.
 Ільїн Семен Іванович (1888—1972) — співак (бас), педагог. Дід С. М. Ільїна.
 Ільїн Сергій Іванович — український футболіст.
 Ільїн Сергій Михайлович (* 1949, м. Новосибірськ, РФ) — живописець. Онук С. І. Ільїна. Член НСХУ (2008).
 Ільїн Феофан Несторович — командир (1918-19 роки) інтернаціональну батальйону імені Спартака, активний учасник боїв проти армії УНР
 Ільїн Юрій Іванович — український адмірал, Начальник Генерального штабу ЗС України (2014), командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України (2012—2014).

Ільїна 
 Ільїна Ніна Олександрівна (нар. 1951) — кіноактриса, громадський діяч. Заслужена артистка України (2000).
 Ільїна Ольга Олексіївна (1937—2014) — українська актриса, режисер. Народна артистка України.

Див. також 
 Ілін

Примітки 

Російські прізвища